Finsterthal steht für:
 Finsterthal (Helperknapp), Ortschaft der Gemeinde Helperknapp, Kanton Mersch, Großherzogtum Luxemburg 
 Finsterthal (Sinzing), historischer Gemeindeteil von Sinzing, Landkreis Regensburg, Bayern